Łubna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Łubna – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Łubna – składowisko odpadów we wsi Baniocha, w pobliżu wsi Łubna (województwo mazowieckie)

Zobacz też 
 Łubna-Jakusy
 Łubna-Jarosłaj